Termin DOCS ima više značenja.

 Naringenin-halkon sintaza, enzim
 Google Docs, onlajn program za uređivanje dokumenata